Сарос 121 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 25 квітня 944 року і досягла стадії повних затемнень 10 липня 1070 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії двічі: від 20 жовтня 1827 до 30 жовтня 1845 року. Стадія кільцеподібного затемнення триває від 11 листопада 1863 до 28 лютого 2044 року. Серія закінчиться частковим затемненням 7 червня 2206 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 6 хвилин 20 секунд 21 червня 1629 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 121 на сайті НАСА

Сарос